Een verkeersweg:
 A98 (Duitsland), zie Bundesautobahn 98
 A98 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code voor een variant van deze schaakopening